

Onomastica 
Ferrante – nome proprio di persona italiano maschile
 Ferrante – cognome italiano

Persone 
Andrea Ferrante – compositore e musicista italiano
Aniceto Ferrante – vescovo cattolico e scrittore italiano
Augusto Ferrante – scacchista italiano
Bruno Ferrante – prefetto e dirigente d'azienda italiano
Elena Ferrante – scrittrice italiana
Francesco Ferrante – politico italiano
Giovanni Ferrante – politico italiano
Guglielmo Ferrante – ex calciatore italiano
Lorenzo Ferrante – ex calciatore italiano
Louis Ferrante – ex mafioso e scrittore statunitense
Luca Ferrante – attore e doppiatore italiano
Marco Ferrante – giornalista e scrittore italiano
Marco Ferrante – procuratore sportivo ed ex calciatore italiano
Pieraldo Ferrante – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
Roberto Ferrante – produttore discografico e compositore italiano
Roby Ferrante – cantante e compositore italiano
Ugo Ferrante – calciatore e allenatore di calcio italiano

Altro 
Ferrante & Teicher – duo di pianisti statunitensi
Monte Ferrante – montagna delle Prealpi Bergamasche

Pagine correlate 
Don Ferrante